Gondiya (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Gondiya (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gondiya